Война в Персийския залив (или Война в Ирак) може да се отнася за:
 Ирано-иракската война от 1980–1988
 Войната в Персийския залив от 1990–1991
 Войната в Ирак, започнала през 2003